Termin  ima više značenja.

 Riboflavin fosfotransferaza, enzim
 Fosfoglukomutaza (glukoza-kofaktor), enzim